Onesnazenje voda, je vrsta onesnazenja, ko umetne odpadke, ki jih proizvede človek, odmečemo, po njihovi uporabi, oz. Ko jih ne rabimo več v jezara, reke, morja, oceane... Kar je zelo škodljivo tako za morale zivali kot za nas.
Vsak odpadek enkrat pride do morja. Tole je zivljenski krog odpadka: 
Odvrzemo odpadek- odpadek cez nekaj mesecev ali let pride v vodno obmocje - tam se v odpadek zapletejo ali ga pojedo morske zivali - mi ujamemo in pojemo te zivali In tako preidejo strupeni delci v naše telo.

Ekologija voda
Vodonosniki
Vede o okolju
Voda in okolje
Vodna kemija
Oskrba z vodo